Theophilos von Jerusalem ist der Name folgender Personen:
 Theophilos I. (Jerusalem) († 1020), orthodoxer Patriarch von Jerusalem
 Theophilos III. von Jerusalem (* 1952), griechisch-orthodoxer Patriarch von Jerusalem